Фу́кин Вита́лий Алекса́ндрович () — советский и российский учёный, специалист в области конструирования обуви и проектирования обувных колодок, доктор технических наук, профессор, ректор Московского государственного университета дизайна и технологии (1983—2005).

Биография 

Родился в семье служащих. С 1943 года по 1953 год учился в школе № 529 Кировского РОНО г. Москвы.

С 1953 года по 1958 год учился в Московском технологическом институте легкой промышленности (МТИЛП). В 1958—1959 годы Виталий Александрович работал на фабрике «Парижская коммуна», а в 1959—61 годы — в Научно-исследовательском технохимическом институте (НИТХИ).

В сентябре 1961 года поступил в аспирантуру МТИЛП, после окончания которой был распределен на кафедру «Технология изделий из кожи».

3 мая 1967 года защитил кандидатскую диссертацию и был направлен на научную стажировку в Чехословакию. Стажировку проходил на факультете высшей школы в городе Брно и на народном предприятии «Svit».

Пройдя путь от ассистента до ректора университета, с 1969 года по 1976 год работал заместителем декана технологического факультета, в 1976—1978 годы находился на должности старшего научного сотрудника для завершения работы над докторской диссертацией, которую защитил в декабре 1980 года. В 1983 году Виталию Александровичу было присвоено учёное звание профессора. В январе 1981 года он был избран деканом Технологического факультета, в  апреле этого же года — заведующим кафедрой «Технология изделий из кожи». 5 октября 1983 года Виталий Александрович был назначен ректором МТИЛП. В 2005 году был избран президентом РГУ им. А. Н. Косыгина.

Женат, имеет дочь.

Скоропостижно скончался 29 января 2013 года.

Научная и преподавательская деятельность 

За время работы в университете В. А. Фукин подготовил более 40 кандидатов и 8 докторов наук. Под его авторством опубликовано свыше 300 научных статей, 4 учебника и 6 монографий.

В. А. Фукин 20 лет был членом экспертного совета ВАК. В течение ряда лет работал в комитетах по Ленинским премиям и премиям Совета Министров, научно-технических Советов Минлегпрома и Госкомитета по науке и технике. В 1995—2000 гг. профессор Фукин В.А. возглавляет научный совет Министерства науки и технологий Российской Федерации по научно-технической программе «Высокоэффективные технологии развития социальной сферы». В течение многих лет состоял членом редколлегии журнала «Известия Вузов. Технология легкой промышленности», является членом редколлегии «Кожевенно-обувной промышленности».

В 1998 году организовал первый Международный конкурс дизайнеров обуви и аксессуаров «MosShoes-Style», предназначенный для молодых дизайнеров, студенчества высших и средних специальных заведений с целью раскрытия творческого потенциала студентов и популяризации специальности «Конструирование изделий легкой промышленности», «Технология изделий легкой промышленности», а также для организации открытого диалога между потенциальными работодателями и выпускниками вузов.

Диссертации 

 Фукин В. А. Исследование и разработка метода проектирования внутренней формы обуви : автореферат дис. … кандидата технических наук / В. А. Фукин. — М.: МТИЛП, 1967. — 21 с.
 Фукин В. А. Теоретические и методологические основы проектирования рациональной внутренней формы обуви : автореферат дис. … доктора технических наук : 05.19.06 / В. А. Фукин. — М.: МТИЛП, 1980. — 56 с.

Учебники, учебные пособия 

 Конструирование изделий из кожи : учебник / Ю. П. Зыбин, В. М. Ключникова, Т. С. Кочеткова, В. А. Фукин. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. — 264 с.
 Основы проектирования прессформ. Проектирование оснастки для формирования обуви : учебное пособие / Фукин В. А. — М.: МТИЛП, 1983. — 72 с.
 Конструктивно-технологические особенности проектирования формованных деталей : учебное пособие по курсу «Основы проектирования технологической оснастки» / В. А. Фукин, В. Д. Карандасова; МТИЛП. — М., 1984. — 45 с.
 Проектирование внутренней формы обуви / В. А. Фукин. — М.: Легпромбытиздат, 1985. — 168 с.
 Проектирование обувных колодок / В. А. Фукин, В. В. Костылева, В. П. Лыба. — М.: Легпромбытиздат, 1987. — 88 с.
 Технология изделий из кожи : учебник для вузов : в 2-х ч. Ч. 1 / В. А. Фукин, А. Н. Калита; под ред. В. А. Фукина. — М.: Легпромбытиздат, 1988. — 272 с.
 Теоретические основы проектирования внутренней формы обуви / В. А. Фукин. - 2-е изд., испр. и доп. — М.: издательство МГАЛП, 2000. — 201 с.
 Текстильные материалы. Производство и строение: Русско-немецкий учебник / Б. Вульфхорст, В. А. Фукин, В. А. Бузов, В. В. Костылева; под грифом УМОлегпром. — М.: ООО НИПКЦ «Восход-А», 2002 — 299 с.
 Развитие теории и методологии проектирования внутренней формы обуви / В. А. Фукин, В. Х. Буй. — М.: Агентство «Социальный проект», 2006. — 214 с.
 Стратегия и тактика инвариантного конструирования, моделирования и оптимизации технических систем / В. А. Фукин, Р. Коллер, А. В. Гусаров А.В. и др. — М., СПб., Аахен, Клагенфурт, Билль-Бинне, Кайзерслаутерн, Пирмазенс: КноРус, 2002.
 Технологические процессы производства изделий легкой промышленности. Часть 1 / В. Ф. Абрамов, В. В. Костылева В.В. и др.; под общей редакцией проф., д. т. н. Фукина В. А. — М.: МГУДТ, 2003. — 572 с.

Награды, премии 

Виталий Александрович Фукин награждён медалью «За трудовую доблесть» (1970), медалью «За доблестный труд» (1971), «Орденом почёта» (1995).

В 1989 и 1990 годах ему присуждены премии Гособразования за значительные успехи в перестройке содержания учебно-воспитательного процесса.

В апреле 1990 года Фукин В. А. удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». В 1992 году избран действительным членом Российской и международной инженерных академий, в ноябре 1994 года — Международной Академии наук высшей школы, в феврале 1998 года присвоено звание «Европейский инженер-педагог международного общества инженерного образования» (IGIP).

Двукратный лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (2002) и образования (2003).

В 2012 году удостоен премии Правительства РФ за разработку научных основ и внедрение в производство импортозамещающих конструкций и технологий изготовления специальной обуви.

Имеет заграничные и общественные награды:
 Государственная награда Республики Польша орден «Кавалерский крест за заслуги» (2004);
 Золотые медали Ассоциации содействия национальной промышленности (Франция) «За динамичное развитие и реализацию новых проектов» (2001);
 Медаль Наполеона (2003);
 Орден «Слава нации» (2005) Международного благотворительного фонда «Меценаты Столетия»;
 Орден имени А. С. Макаренко (2008);
 Орден Святого Даниила третьей степени Российской православной церкви (2005);
 Всероссийская Высшая Национальная Награда Общественного Признания Заслуг и Достижений Граждан орден «Заслуженный гражданин России» (2009).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Лучшие педагоги России»

Выпускники Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
Преподаватели Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)